Marboe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Marboe (* 1996), österreichische Theaterregisseurin und Musikerin, siehe Anna Mabo

 Golli Marboe (* 1965), österreichischer Filmproduzent
 Peter Marboe (* 1942), österreichischer Politiker

Siehe auch:

 Mabo
 Marbod
 Marbot
 Marbo